Bowls is een van de sporten die werden beoefend tijdens de Gemenebestspelen 2006.

Mannen

Enkelspel

Dubbelspel

Triplespel

Vrouwen

Enkelspel

Dubbelspel

Triplespel

Medaillespiegel 

Gemenebestspelen 2006
2006
Gemenebestspelen